

Geografia

Francia 
 L'Aigle – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)

Svizzera 
 Aigle – comune nel distretto di Aigle (Canton Vaud)

Trasporti 
 Aigle – panfilo imperiale francese
 Classe Aigle – classe di cacciatorpediniere francesi